«Автомат» — советский сатирический кукольный мультипликационный фильм 1965 года студии «Союзмультфильм». Дебют режиссёра Инессы Ковалевской по мотивам рассказа Яромира Вагнера.

Сюжет 

На стене дома, в котором живёт семья архитектора, устанавливают автомат по продаже спичек. Устройство перестаёт работать после того, как им пытается воспользоваться сын зодчего. Шум и тряска, производимые неудачливыми покупателями, заставляют архитектора и его жену самостоятельно раздавать спички. Их спасает лишь дальнейшее разрушение автомата.

Создатели 
 Автор сценария: Владимир Орлов.
 Режиссёр: Инесса Ковалевская.
 Художники-постановщики: Марина Соколова, Алина Спешнева.
 Оператор: Теодор Бунимович.
 Композитор: Игорь Якушенко.
 Звукооператор: Борис Фильчиков.
 Монтаж: Вера Гокке.
 Мультипликаторы: Александр Абаренов, Константин Мамонов, Юлиан Норштейн, Маргарита Портная.
 Куклы и декорации изготовили: Валерий Алисов, Юнна Бенкевич, Валентина Калашникова, Бенедикт Караваев, Виталий Куранов, Владимир Ладыгин, Людмила Лютинская, Валерия Черкинская, Мария Чеснокова под руководством Роберта Гурова.

Ссылки 
 

Кукольные мультфильмы СССР 1965 года
Мультфильмы студии «Союзмультфильм»
Сатирические мультфильмы СССР
Мультфильмы по литературным произведениям
Экранизации рассказов
Дебютные фильмы кинорежиссёров